

Geografia 

 Greenville – capoluogo del distretto di Greenville e della contea di Sinoe

 Greenville – capoluogo della contea di Butler, Alabama
 Greenville – census-designated place della contea di Plumas, California
 Greenville – capoluogo della contea di Pitt, Carolina del Nord
 Greenville – capoluogo della contea di Greenville, Carolina del Sud
 Greenville – census-designated place della contea di New Castle, Delaware
 Greenville – città della contea di Madison, Florida
 Greenville – capoluogo della contea di Meriwether, Georgia
 Greenville – capoluogo della contea di Bond, Illinois
 Greenville – città della contea di Floyd, Indiana
 Greenville – città della contea di Clay, Iowa
 Greenville – capoluogo della contea di Muhlenberg, Kentucky
 Greenville – città della contea di Piscataquis, Maine
 Greenville – città della contea di Montcalm, Michigan
 Greenville – città della contea di Washington, Mississippi
 Greenville – città della contea di Wayne, Missouri
 Greenville – città della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Greenville – città della contea di Greene, New York
 Greenville – città della contea di Orange, New York
 Greenville – città della contea di Darke, Ohio
 Greenville – township della contea di Somerset, Pennsylvania
 Greenville – borough della contea di Mercer, Pennsylvania
 Greenville – villaggio e census-designated place della contea di Providence, Rhode Island 
 Greenville – città della contea di Hunt, Texas
 Greenville – census-designated place della contea di Augusta, Virginia
 Greenville – città della contea di Outagamie, Wisconsin

Altro 
 Trattato di Greenville – trattato tra i nativi americani e gli Stati Uniti

Pagine correlate 
Grenville